Odavara (小田原) je grad u Japanu u prefekturi Kanagawa. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 198.741 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 198.741 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu